

Cinema 
 All My Life – film del 2020 diretto da Marc Meyers

Musica

Album 
All My Life – album di Jim Witter del 1999
All My Life – album di Jocelyn Enriquez del 2003
All My Life – album dei Viper del 2007
All My Life: Their Greatest Hits – album di K-Ci & JoJo del 2005

Singoli 
All My Life – singolo degli Uriah Heep del 1972
All My Life – singolo di Kenny Rogers del 1983
All My Life – singolo di Linda Ronstadt e Aaron Neville del 1989
All My Life – singolo di K-Ci & JoJo del 1998
All My Life – singolo di Jim Witter del 1999
All My Life – singolo dei Foo Fighters del 2002
All My Life – singolo di Billy Joel del 2007
All My Life – singolo di Alena Lanskaja del 2012

Brani musicali 
 All My Life – brano musicale di Neil Hansen, pubblicato come retro del singolo Rimmel & Cipria del 1979

Pagine correlate 
 All of My Life